, aussi connue en tant que  et , est un système dont l'objet primaire est une étoile de la pré-séquence principale de type  qui pourrait abriter un compagnon de la taille de Jupiter baptisé  sur une orbite d'une période de seulement .

L'étoile

Le possible compagnon 

 pourrait abriter une planète de la taille de Jupiter située sur une orbite d'une période de .

Notes et références 

Système planétaire
Étoile variable de type T Tauri